Jaropolk ist der Name folgender bekannter Personen:
 Jaropolk I. (um 958–980), Fürst von Kiew
 Jaropolk II. (1082–1139), Großfürst von Kiew
 Jaropolk Isjaslawitsch (vor 1050–1086/87), Fürst von Wolhynien und Turow, ältester Sohn des Großfürsten Isjaslaw I. von Kiew und der Gertrud von Polen